Emico I van Diez.
 Emico I van Leiningen.
 Emico I van Nassau-Hadamar († 7 juni 1334), graaf van Nassau-Hadamar 1303-1334.